Al'bert Demčenko – ex slittinista russo
 Andrij Demčenko – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino
 Anton Aleksandrovič Demčenko – scacchista russo
 Viktorija Demčenko – slittinista russa